А́устерлиц (ныне Славков-у-Брна) — город в Чехии на реке Литаве, близ которого состоялось решающее сражение наполеоновской армии против армий III антинаполеоновской коалиции (1805). Вошло в историю как место «битвы трёх императоров», поскольку против армии Наполеона здесь сражались армии Франца II и Александра I.

В честь битвы при Аустерлице названы:

 Вокзал Аустерлиц — один из шести основных вокзалов Парижа.
 Гар д’Остерлиц (вокзал Аустерлиц) — станция метро рядом с вокзалом.
 Аустерлицкий виадук — метромост в Париже.
 Аустерлиц — посёлок в Нидерландах, в муниципалитете Зейст.

Фамилия 
 Аустерлиц — настоящая фамилия актёра, танцора и певца Фреда Астера и его сестры Адель Астер.
 Аустерлиц, Фридрих (1862—1931) — австрийский политик, публицист, редактор.

Фильмы 
 «Аустерлиц» — художественный фильм Абеля Ганса (1960).
 «Аустерлиц» — документальный фильм Сергея Лозницы (2016).